Termenul „Marienhof” se poate referi la:

Marienhof (serial), german cu peste 50 de episoade produs între anii 1992 – 2011
Denumiri deografice în Germania

Cartier în Dietenheim
Cartier în Groß Kummerfeld
Cartier în Igling
Cartier în Fincken
Cartier în Jerrishoe
Cartier în Kisdorf
Cartier în Krakow am See
Cartier în Lindetal
Cartier în Päwesin
Cartier în Sukow-Levitzow
Cartier în Thumby
Cartier în Wolde
Cartier în Ilsenburg (Harz)
Marienhof (München), piață în centrul orașului München
</div>